Castel del Monte – comune della provincia dell'Aquila
 Castel del Monte – castello nel comune di Andria
 DOC Castel del Monte – vino DOC della provincia di Barletta-Andria-Trani